HSQ est un sigle qui peut désigner :
 Hollywood String Quartet (en français, Quatuor de Hollywood), un quatuor à cordes américain maintenant disparu ;
 , un quatuor à cordes américain spécialisé dans la musique rock et d'autres styles populaires ;
 , une classe de composés inorganiques.